A 2007-es olasz nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Mugellóban rendezték június 3-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Olasz
Motorversenyzés Olaszországban